2 miejscowości w Polsce: 
 Błażkowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Lubawka 
 Błażkowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Brzyska